Petar I. ist der Name folgender Personen:

 Peter I. (Bulgarien) (895?–969), Zar von Bulgarien 
 Petar I. Petrović-Njegoš (um 1748–1830), montenegrinischer Fürstbischof und serbisch-orthodoxer Metropolit